El Cedro puede referirse a:

 El Cedro, localidad de El Salvador.
 El Cedro, localidad de México.
 El Cedro, localidad de Herrera, Panamá.
 El Cedro, localidad de Los Santos, Panamá.